Красные Озерки — название населённых пунктов в России:

 Красные Озерки — посёлок в Мокшанском районе Пензенской области.
 Красные Озерки — посёлок в Каменском районе Тульской области.

См. также 

 Озерки